Сезон 2008/09 стал 17-м сезоном в Чемпионате Белоруссии по хоккею с шайбой. Он прошёл с 9 сентября 2008 по 1 марта 2009 года. В турнире приняли участие 14 клубов из Белоруссии и Латвии. Чемпионом регулярного сезона стала Юность (Минск), а обладателем Кубка Беларуси стал минский Керамин.

Участники

Регулярный чемпионат

Положение команд в регулярном чемпионате 

«Металлург» Лиепая не принял участия в плей-офф из-за участия в Латвийской хоккейной лиге.

Плей-офф

Бомбардиры

Ассистенты

Набранные очки

Рейтинг вратарей 
В список включены голкиперы, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их команды.

Соревнования по хоккею с шайбой в Белоруссии
Соревнования по хоккею с шайбой в Латвии
Сезоны Белорусской экстралиги
Спорт в Белоруссии в 2008 году
Спорт в Белоруссии в 2009 году
2008 год в хоккее
2009 год в хоккее
Спорт в Латвии в 2008 году
Спорт в Латвии в 2009 году